Schetrit peut faire référence à :

Patronyme 

 Évelyn Schetrit (1939-), actrice française ;
 Olivier Schetrit (1965-), comédien et conteur français.
Patronyme français